Бонтан — французская фамилия.

Известные носители:
 Бонтан, Арна Уэнделл (1902—1973) — афро-американский педагог и писатель.
 Бонтан, Жюльен (род. 1979) — французский виндсёрфингист.
 Бонтан, Луи Доминик (1738—1766) — французский придворный.
 Бонтан, Поль (1902—1981) — французский легкоатлет. На Олимпийских играх 1924 года выиграл бронзовую медаль в беге на 3000 метров с препятствиями.
 Бонтан, Пьер (1505/1510—1568/1570?) — французский скульптор эпохи Возрождения.
 Бонтан, Пьер Шарль Франсуа (Бонтан, Пётр Францович) — (1777—1840) — генерал-майор, инженер-механик-артиллерист на русской службе.
 Бонтан, Роже (1914—1992) — французский актёр.
 Бонтан. Франсуа (1753—1811) — французский бригадный генерал (1799), прозванный «Баярдом».

См. также 
 Роже Бонтан (настоящее имя Роже де Коллери; 1468—1536) — французский поэт XV—XVI веков;

Примечания